IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2007/2008 podzielona była na 18 grup. Rozgrywki podlegały pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcy każdej z grup (w przypadku województw z dwoma grupami zespoły, które zagrały w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej zostały wyłonione w barażach pomiędzy zwycięzcami poszczególnych grup w tych województwach) utworzyły osiem par barażowych, w których zwycięstwo było premiowane awansem do nowo utworzonej II ligi (obecna III liga). Zespoły, które przegrały w barażach i te, które zajęły czołowe miejsca w końcowej tabeli, w sezonie 2008/09 występowały w nowo utworzonej III lidze (obecna IV liga). Pozostałe drużyny spadły do nowo utworzonej IV ligi (obecna klasa okręgowa bądź V liga).

IV liga, grupa: dolnośląska

IV liga, grupa: kujawsko-pomorska 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Włocławia Włocławek wycofała się po zakończeniu rozgrywek z III ligi, dzięki czemu Miedź Lipno zagra w nowej III lidze pomimo porażki w barażach.
 Sadownik Waganiec wycofał się z rozgrywek po zakończeniu rozgrywek

IV liga, grupa: lubelska 

 Zwycięzca ligi zagrał w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi

IV liga, grupa: lubuska 

 Zwycięzca ligi zagrał w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV Ligi
 Zespół z miejsca 16 zagrał w lidze okręgowej

IV liga, grupa: łódzka 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi

IV liga, grupa: małopolska 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi
 Wisła II Kraków w przerwie zimowej wycofała się z rozgrywek
 Fablok Chrzanów spadł do V ligi

IV liga, grupa: mazowiecka 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Zespoły z miejsc 2-5 zagrają w nowej III lidze.
 Zespół z miejsca 6. zagra w nowej III lub IV lidze w zależności od wyniku barażu ze zwycięzcą barażu pomiędzy zwycięzcami obu grup V ligi.
 Zespoły z miejsc 7-17 zagrają w nowej IV lidze

IV liga, grupa: opolska 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do rozgrywek nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi
 LKS Poborszów wycofał się po zakończeniu rozgrywek

IV liga, grupa: podkarpacka 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Galicja Cisna jesienią rozgrywała swoje mecze w Lesku, zaś po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek.

IV liga, grupa: podlaska 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 O jedno wolne miejsce rywalizować będą Iskra Narew i MKS Mielnik.

IV liga, grupa: pomorska 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi

IV liga, grupa: śląska I 

 Victoria Częstochowa została ukarana sześcioma punktami ujemnymi za próbę korupcji.

IV liga, grupa: śląska II 

 Zwycięzcy obu grup IV ligi śląskiej zmierzą się w barażu o prawo gry w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Wawel Wirek i Start Mszana spadły do ligi okręgowej.

IV liga, grupa: świętokrzyska

Tabela

Baraże o III ligę

IV liga, grupa: warmińsko-mazurska

IV liga, grupa: wielkopolska południowa 

 Górnik Konin awansował do nowej III ligi oraz baraży o nową II ligę.
 Doktór Czarnylas i Polonia Leszno awansowały do nowej III ligi.
 Piast Kobylin awansował do baraży o nową III ligę.
 Astra Krotoszyn i Tulisia Tuliszków spadły do klasy okręgowej.
 Aluminium Konin w trakcie sezonu zmieniło nazwę na Górnik Konin.

IV liga, grupa: wielkopolska północna 

 Zwycięzcy obu grup IV ligi wielkopolskiej zmierzą się w barażu o prawo gry w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.

IV liga, grupa: zachodniopomorska 

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.

Baraże

O mistrzostwo IV ligi 
Udział biorą mistrzowie grup śląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do barażu o nową II ligę.

Śląsk 
 4 czerwca 2008: GKS 71 Tychy – Pniówek Pawłowice Śląskie 3:1 (0:0)
 7 czerwca 2008: Pniówek Pawłowice Śląskie - GKS 71 Tychy 1:1 (0:1)

GKS 71 Tychy awansował do dalszych baraży o Nową II ligę

Wielkopolska 
 31 maja 2008: Sparta Oborniki – Górnik Konin 0:1 (0:1)
 7 czerwca 2008: Górnik Konin - Sparta Oborniki 1:0 (1:0)

Górnik Konin awansował do dalszych baraży o Nową II ligę

O awans do nowej II ligi 
Udział biorą mistrzowie wszystkich grup oraz zwycięzcy baraży w województwach śląskim i wielkopolskim. Zwycięzca dwumeczu awansuje nowej II ligi (3. poziom ligowy).

Pary baraży były następujące:
 mistrz grupy dolnośląskiej- mistrz grupy lubuskiej
 14 czerwca 2008: Polonia/Sparta Świdnica – Czarni Żagań 2:3
 18 czerwca 2008: Czarni Żagań – Polonia/Sparta Świdnica 2:1
  Czarni Żagań awansowali do II ligi
 mistrz grupy kujawsko-pomorskiej - mistrz grupy opolskiej
 14 czerwca 2008: Zawisza Bydgoszcz – LZS Leśnica 2:0
 18 czerwca 2008: LZS Leśnica – Zawisza Bydgoszcz 0:1
 Zawisza Bydgoszcz awansował do II ligi
 mistrz grupy śląskiej - mistrz grupy wielkopolskiej
 14 czerwca 2008: GKS 71 Tychy – Górnik Konin 4:0 (1:0)
 18 czerwca 2008: Górnik Konin - GKS 71 Tychy 0:2 (0:2)
 GKS 71 Tychy awansował do Nowej II ligi
 mistrz grupy pomorskiej - mistrz grupy zachodniopomorskiej
 14 czerwca 2008: Zatoka Puck – Pogoń Szczecin 0:1
 18 czerwca 2008: Pogoń Szczecin – Zatoka Puck 4:1
 Pogoń Szczecin awansowała do II ligi
 mistrz grupy małopolskiej - mistrz grupy warmińsko-mazurskiej
 14 czerwca 2008: Unia Tarnów – Jeziorak Iława 1:0
 18 czerwca 2008: Jeziorak Iława – Unia Tarnów 1:0 (po dogrywce) rzuty karane 3:2
 Jeziorak Iława awansował do II ligi
 mistrz grupy łódzkiej - mistrz grupy mazowieckiej
 14 czerwca 2008: Stal Niewiadów – Start Otwock 2:1
 18 czerwca 2008: Start Otwock – Stal Niewiadów 2:0
 Start Otwock awansował do II ligi
 mistrz grupy świętokrzyskiej - mistrz grupy podkarpackiej
 14 czerwca 2008: Ponidze Nida Pinczów – Izolator Boguchwała 1:0
 18 czerwca 2008: Izolator Boguchwała – Ponidze Nida Pinczów 3:2
 Ponidze Nida Pinczów awansowała do II ligi
 mistrz grupy podlaskiej - mistrz grupy lubelskiej
 14 czerwca 2008: Supraślanka Supraśl – Stal Poniatowa 0:3
 18 czerwca 2008: Stal Poniatowa – Supraślanka Supraśl 4:0
 Stal Poniatowa awansowała do II ligi

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w polskim sporcie
2008 w polskim sporcie